Personen (achternaam)
 Estienne Roger, muziekdrukker en uitgever
 Noëlle Roger (1874-1953), Zwitserse schrijfster en verpleegster
Personen (voornaam)
 Roger Daltrey, een Engels popmuzikant (The Who)
 Roger De Vlaeminck, een Belgisch wielrenner 
 Frère Roger, oprichter van de Gemeenschap van Taizé
 Roger Federer, een Zwitserse tennisser
 Roger García, een Spaanse voetballer
 Roger Gustafsson, een Zweedse voetballer en voetbalcoach
 Roger Ljung, een Zweedse voetballer
 Roger Moore, een Britse acteur 
 Roger Nilsen, een Noorse voetballer
 Roger Philippi, een Luxemburgse voetbalscheidsrechter
 Róger Suárez, een Boliviaanse voetballer
 Roger (Tekken), een personage uit het computerspel Tekken
 Roger Taylor, een Engels popmuzikant Queen
 Roger Troutman, Amerikaans zanger, producer en songwriter , vermoord in 1999
 Roger Whittaker, Brits zanger en songwriter
Overige
 Roger (radiotelefonie), in de luchtvaart een antwoord via de radio "bericht ontvangen"
 Rogier, De Nederlandse vorm van de in het Franse en Engelse taalgebied veel voorkomende voornaam Roger.
 Rodgerus, Latijnse vorm van deze voornaam